46-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 46-й меридиан восточной долготы
 46-й меридиан западной долготы

См. также 
 46-я параллель северной широты
 46-я параллель южной широты